Михейковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Ярцевского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Михейково.

Глава поселения и председатель михейковского сельского Совета — Авилов Борис Витальевич. Глава администрации — Басюль Вера Ефимовна.

Географические данные 
 Расположение: центральная часть Ярцевского района
 Граничит:
 на северо-востоке и востоке — с Зайцевским сельским поселением
 на юго-востоке — с Суетовским сельским поселением
 на юге — с Ярцевским городским поселением
 на юго-западе — с Мушковичским сельским поселением
 на западе — с Духовщинским районом
 Крупные реки: Царевич, Вотря.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года, в Михейковское сельское поселение с 5 июня 2017 года были включены все населённые пункты упразднённого Зайцевского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят следующие 13 населённых пунктов:

Упразднённые населённые пункты
 деревня Потапово
 деревня Кровопусково.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Муниципальные образования Ярцевского района
Сельские поселения Ярцевского района
Сельские поселения Смоленской области